Király Dezső (1896–1966) újságíró, szerkesztő, író, humorista
 Király Dezső (1900–1951) testnevelő tanár, pedagógus, szakíró